Catarina da Áustria ou Catarina de Habsburgo pode referir-se a:

 Catarina de Áustria, Duquesa da Calábria (1295-1323), casada com Carlos da Calábria;
Catarina da Áustria (1320–1349) filha de Leopoldo I da Áustria, casada com Enguerrand VI, senhor de Coucy;
Catarina da Áustria, Marquesa de Baden (1420–1493), filha de Ernesto I da Áustria, casada com Carlos I de Baden-Baden;
Catarina de Áustria, Rainha de Portugal (1507-1578), casada com o rei João III;
Catarina de Áustria, Rainha da Polónia (1533-1572), casada com o rei Sigismundo II Augusto;
Catarina Micaela da Áustria (1567-1597), casada com Carlos Emanuel I de Saboia;
Catarina de Habsburgo ou Catarina Renata da Áustria (1576-1595).

Desambiguação